Wakita steht für:

 Wakita, ein Ort im Grant County im US-Bundesstaat Oklahoma

Wakita ist der Familienname folgender Personen:

 Haruko Wakita (1934–2016), japanische Historikerin
 Sayaka Wakita (* 1995), japanische Balletttänzerin
 Wakita Kazu (1908–2005), japanischer Maler
 Yū Wakita (* 1984), japanische Badmintonspielerin